Phenomenon:

 Phenomenon — третий студийный альбом канадской группы Thousand Foot Krutch.
 Phenomenon — третий студийный альбом британской рок-группы UFO.
 Phenomenon — седьмой студийный альбом американского хип-хоп-исполнителя LL Cool J.
 Phenomenon — первый сингл LL Cool J с седьмого альбома Phenomenon. Он был выпущен 14 октября 1997 года.

См. также 
 Феномен (значения)